Религиозная нетерпимость — нетерпимость, мотивированная чьими-то личными религиозными убеждениями или практикой, или собственно нетерпимостью к другим религиозным верованиям или практикам как таковым. Она проявляется как на культурном уровне, так и в качестве части догмы некоторых религиозных и секулярных групп.

Простое утверждение от лица религии, что её собственная система верования и практики является правильной, а любые противоречащие ей верования являются неправильными, не представляет собой религиозную нетерпимость. В истории было много случаев, когда основные религии терпимо относились к другим практикам. Религиозная нетерпимость возникает тогда, когда религиозная группа (или же общество, или атеистическая группа) отказывается терпимо относиться к практикам, личностям или верованиям на религиозной основе.

Помимо нетерпимости представителей одной религии по отношению к другой разновидностью религиозной нетерпимости новейшего времени является воинствующий атеизм, по сути и по форме идентичный средневековому разгулу религиозной нетерпимости.

Современное положение и практика 
Во многих странах мира существуют законы в рамках конституций этих стран, явно запрещающие государству принимать участие в определённых актах религиозной нетерпимости или предпочтения в пределах границ данного государства. Например, первая поправка к конституции Соединённых Штатов, 4-я статья основного закона Германии, статья 44.2.1 конституции Ирландии, 40-я статья конституции Эстонии, 24-я статья конституции Турции и 36-я статья конституции КНР. Несмотря на то, что в конституциях многих других стран отсутствуют положения, напрямую относящиеся к религии, там, тем не менее, присутствуют положения, запрещающие дискриминацию по религиозному признаку (например, 1-я статья конституции Франции, 15-я статья Хартии о правах и свободах Канады и 40-я статья конституции Египта). Следует отметить, что такие конституционные положения не обязательно гарантируют, что религиозная нетерпимость будет отсутствовать во всех элементах государства во все времена, и практика может широко отличаться от страны к стране.

Однако в некоторых других странах может существовать религиозная предпочтительность, вызванная, например, признанием одной или более религий государственными. В Финляндии, например, государственными церквями являются Евангелическо-лютеранская церковь Финляндии и Финляндская православная церковь, хотя право свободного вероисповедания защищено 11-й статьёй Конституцией Финляндии.
 
В некоторых странах существуют законы о богохульстве, запрещающие диффамацию религиозной веры, которые иногда могут являться способом оправдать религиозную нетерпимость. В то время как в некоторых странах существуют законы, запрещающие любые формы богохульства (как в Германии, где в 2006  был осуждён за богохульство в отношении ислама), связь между религиозной нетерпимостью и законами о богохульстве наиболее тесна, если такие законы применяются только к одной религии. Например, в Великобритании богохульные заявления нарушают закон только если они направлены в адрес Англиканской церкви, однако с 1922 года никто осуждён за это не был (см. ). В Пакистане богохульство в отношение догмат Корана наказуемо либо пожизненным заключением, либо смертью. Отступничество (отречение от своей предыдущей религии) тоже является уголовно наказуемым преступлением в ряде стран, особенно сурово наказание в Малайзии, где Абдул Рахман впервые ввел смертную казнь за обращение мусульман в христианство.

ООН защищает право на свободу вероисповедания в 18-й статье Всеобщей декларации прав человека, а во 2-й статье запрещает дискриминацию на религиозной почве. В 18-й статье также разрешается право поменять религию. Эта декларация юридически не обязательна к исполнению, но в 1998 году США приняли , создав  и приказав правительству США принимать меры против любой страны, уличённой в нарушении религиозных свобод, описанных во Всеобщей декларации прав человека. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, которая юридически связана со всеми государствами Европейского союза (следуя путём  1998 г. принятом в Великобритании), в 9-й статье объявляет вне закона ограничение прав человека в практиковании или перемене своей религии, а в 14-й статье объявляет вне закона дискриминацию на религиозной почве.

В годовом отчёте о международном положении относительно религиозных свобод за 2000 год Государственный департамент США упомянул Китай, Мьянму, Иран, Ирак и Судан как страны, в которых преследуют людей за их религиозные взгляды и практику. В отчёте, который охватывает период с июля 1999 по июнь 2000, описывается политика США в отношение стран, в которых происходит нарушение права на свободу вероисповедания с точки зрения Государственного департамента США. Адвокационная группа «Фридом Хаус» в 2000 году предоставила отчёт «Религиозная свобода в Мире», в которой классифицировала страны взяв как критерий степень религиозной свободы в них. Страны, получившие 7 баллов, означающие наименьший уровень религиозной терпимости к другим религиям в этих странах, были Туркменистан, Иран, Саудовская Аравия, Судан, Мьянма и Северная Корея. Китай получил 6 баллов, хотя Тибет был отдельно включён в категорию 7. Страны, получившие 1 балл, означающий наивысший уровень религиозной терпимости, были Эстония, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия и США.

В тех странах, которые открыто поддерживают религиозную терпимость, существуют дебаты относительно границ толерантности. Некоторые индивидуумы и группы, например, поддерживают верования или практики, которые приводят к совершению нарушающих законы действий, таких как употребление марихуаны последователями растафарианства, религиозное использование орлиных перьев некоренными американцами (что нарушает 50 CFR 22 — Закон орлиного пера) или практикование полигамии среди мормонов в XIX веке. Толкование слова «религия» и какие группы можно относить к религиям может также привести к разногласиям. Попытки принимать законы против действий относящихся к религиозной нетерпимости часто противоречат свободе слова. Во Франции за разжигание религиозной ненависти могут осудить на срок до 18 месяцев тюремного заключения. Попытки лейбористской партии Тони Блэра принять аналогичный закон в Великобритании были брошены в апреле 2006 после того, как этот закон критиковали как нарушающий свободу слова. В штате Виктория в Австралии в соответствие с  нарушением закона является поведение, которое разжигает вражду, неуважение, отвращение или резкое осмеивание других людей или групп на почве религиозных верований.

См. также 
 Open Doors—список стран, где чаще всего преследуют и притесняют права христиан.
 Атеизм
 Антисемитизм
 Антитеизм
 Депрограммирование
 Инквизиция
 Исламофобия
 Религиозная дискриминация
 Свобода вероисповедания
 Фундаментализм
 Антикультовое движение (:en:Anti-cult movement)
 Контркультовое движение
 Антииудейство (:en:Anti-Judaism)
 Антимормонизм (:en:Anti-Mormonism)
 Христианофобия (:en:Christianophobia)
 Исламизм (:en:Islamism)
 Пакистановедение (:en:Pakistan Studies)
 Христианская идентичность :en:Christian Identity
 Религиозная терпимость (:en:Religious toleration)
 Демонизация (:en:Demonization)
 Толерантность (социология)
 Терпимость

Примечания

Литература 
 Garth Blake Promoting Religious Tolerance in a Multifaith Society: Religious Vilification Legislation in Australia and the UK. — The Australian Law Journal, 81 (2007): стр. 386—405.

Ссылки 
 Азбука ненависти — библиотека Якова Кротова
 «New Effort to Ban Religious Hate», BBC News, 11 June 2005 retrieved 25 May 2007 
 Арестакес Симаворян, Ваграм Овян, РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ, https://www.researchgate.net/publication/338209096_RELIGIOZNAA_TOLERANTNOST_V_SOVREMENNOM_OBSESTVE

Религия и общество
Религиозные преследования